Panóias (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Panóias (Ourique), een plaats in de Portugese gemeente Ourique